Svetovno prvenstvo v biatlonu 1982 je dvajseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 10. in 14. februarjem 1982 v Minsku, Sovjetska zveza, v treh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 10 km, 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com
 

1982
1982 v športu
Športne prireditve v Sovjetski zvezi
Šport v Minsku